Vija Don Minconi ima više značenja:
 Vija Don Minconi (Bergamo)
 Vija Don Minconi (Kuneo)